Gradina je naselje u sastavu Grada Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 7 kilometara sjeveroistočno od Šibenika, na cesti Šibenik-Drniš.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 303 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Šibenika